Андріївська церква — барокова церква Св. Андрія у Києві..
 Андріївська церква — пам'ятна монета номіналом 5 гривень, випущена Національним банком України.
 Андріївська церква — пам'ятна срібна монета номіналом 10 гривень, випущена Національним банком України.